Кривда — многозначный термин.

 Кривда — ложь, несправедливость, противоположность правде.
 Кривда — приспособление для рыбалки (аналог вентера), изобретённое в Сибири и со временем получившее столь широкое распространение, что теперь его применение ограничено законом.
 Кривда — польский дворянский герб.
 «Кривда» — магнитофонный альбом проекта «Акустень» И. Шамарина и А. Вашлаева.
 «Кривда» — композиция из альбома «Час таинства» группы «Сейф».

Фамилия 
Известные носители:
 Кривда, Виктор Георгиевич (род. 1929) —  советский партийный деятель и дипломат.
 Кривда, Михаил Николаевич (род. 1984) — генеральный директор интернет-издания «Обозреватель».
 Кривда, Федот Филиппович (1923—1998) — советский военачальник, генерал армии.

Примечания